Оронс ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ронкаль-Саласар. Занимает площадь 11,1 км². Население — 56 человек (на 2006 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Oronz

Муниципалитеты Наварры